N25 oder N 25 steht für:

 Nationalstraße 25 (Belgien), Nationalstraße in Belgien
 Route nationale 25, Nationalstraße in Frankreich
 N25 (Burkina Faso)
 N25 (Demokratische Republik Kongo), Fernstraße in Kongo
 N25 (Niger), Fernstraße in Niger
 N25, Nationalstraße in der Schweiz, siehe Autostrasse A25 (Schweiz)
 N25 (Togo), Fernstraße in Togo